

Структура

Кафедры 
 Английского языкознания
 Истории белорусского языка
 Белорусской литературы и культуры
 Истории белорусской литературы
 Зарубежной литературы
 Классической филологии
 Немецкого языкознания
 Прикладной лингвистики
 Романского языкознания
 Русской литературы
 Русского языка
 Риторики и методики преподавания языка и литератур
 Славянских литератур
 Современного белорусского языка
 Теоретического и славянского языкознания
 Теории литературы
 Китайской филологии

Специальности 
 Белорусская филология,
 Русская филология,
 Классическая филология,
 Славянская филология (польская, болгарская, чешская, сербская, украинская, словацкая),
 Романо-германская филология (английская, немецкая, французская, итальянская),
 Восточная филология (китайская).

История 
Подготовка специалистов-филологов в Белорусском государственном университете началась в первый год его основания (12 августа 1921 года) на этнолого-лингвистическом отделении факультета общественных наук, затем продолжалась на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета. На нём работали такие известные учёные, как член-корреспондент АН СССР, академик АН БССР И. И. Замотин, профессора Е. И. Боричевский, А. Н. Вознесенский, М. Н. Пиотухович, П. А. Бузук. С осени 1923 года лекции о белорусском языке и методике его преподавания начал читать выдающийся педагог, классик белорусской литературы Якуб Колас.

Первым деканом самостоятельного филологического факультета в 1939 году был назначен видный лингвист профессор Т. П. Ломтев. В 1939 году открыта кафедра русской литературы. Продолжительное время деканом факультета являлся доктор филологических наук, профессор М. Г. Ларченко (1943—1946, 1955—1965).

Основой филологического факультета до середины 1990-х годов были два отделения: белорусского языка и литературы и русского языка и литературы (в 1947—1967 годах в состав факультета также входило отделение журналистики). В разное время студентами и преподавателями факультета были народные писатели Беларуси Кондрат Крапива, Иван Мележ, Нил Гилевич, Иван Науменко, Рыгор Бородулин, академик НАН Беларуси А. И. Подлужный, члены-корреспонденты НАН Беларуси А. Н. Булыко, А. И. Журавский и др.

В середине 1990-х годов началась активная перестройка факультета. Кроме традиционных белорусской и русской филологии появился набор на новые специальности: классической, славянской (польской, украинской, болгарской, чешской, сербской), романо-германской (английской, немецкой, французской, итальянской), восточной филологии.

Факультет располагается в здании бывшей Минской высшей партийной школы.

Известные выпускники 
 Дмитрий Подберезский – белорусский музыкальный журналист, критик и писатель

Примечания

Ссылки 
 Страница филологического факультета Официальный сайт БГУ
 Филологический факультет БГУ

Ленинский район (Минск)
Факультеты БГУ
Филологические факультеты
Появились в 1939 году в Белоруссии